El término Ponceau puede referirse a una familia de colorantes alimentarios azoderivados:

 Ponceau 2R 
 Ponceau 4R
 Ponceau 6R
 Ponceau S
 Ponceau SX